

Sport 
 Cross-country – wyścig przełajowy odbywający się w naturalnych warunkach, obecny jest w wielu dyscyplinach sportowych
 Cross-country – dyscyplina kolarska

Transport 
 CrossCountry – brytyjski przewoźnik kolejowy
 Cross Country Route – linia kolejowa w Anglii